

Personaggi
 Damask – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Damask – personaggio di Sailor Moon

Altro
 Damask – villaggio dell'Iran
 Georg Jensen Damask – azienda tessile danese